Chalid ist ein männlicher Vorname, der auch als Nachname Verwendung findet.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Chalid stammt aus dem Arabischen () und kann mit ‚unendlich‘ oder ‚unsterblich‘ übersetzt werden.

Varianten 
Varianten sind Chaled, Khalid, Khalidi oder Khaled. Die türkische Form des Namens ist Halit oder seltener Halid.

Namensträger 

 Chalid ibn Abd al-Aziz (1912–1982), von 1975 bis 1982 König von Saudi-Arabien
 Chalid al-'Aid (* 1969), saudi-arabischer Springreiter
 Chalid al-Falih (* 1960), saudi-arabischer Manager und ehemaliger Energieminister
 Chalid Bakdasch (1912–1995), syrisch-kurdischer Politiker
 Chālid ibn al-Walīd (um 584–642), das „Schwert Gottes“, bedeutender arabischer Feldherr
 Chalid ibn Yazid (gestorben 704), Kalifensohn, Alchemist
 Chalid Maschal (* 1956), politischer Führer der militanten, palästinensischen Hamas
 Chalid Scheich Mohammed (* 1964/65), pakistanischer islamistischer Terrorist
 Dschabir al-Chalid as-Sabah, kuwaitischer Politiker
 Khalid (* 1998), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Khaled al-Masri (* 1963), durch seine Entführung durch die CIA bekannt gewordener deutscher Staatsbürger libanesischer Abstammung
 Khaled Asaad (1930er–2015), syrischer Archäologe
 Khaled Hanafy, ägyptischer Scharia-Experte
 Khaled Hosseini (* 1965), afghanisch-amerikanischer Schriftsteller und Arzt
 Khaled Mouelhi (* 1981), tunesischer Fußballspieler
 Khaled Narey (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Khalid Belaied Abumdas (* 1987), libyscher Snookerspieler
 Khalid Boulahrouz (* 1981), niederländischer Fußballnationalspieler marokkanischer Abstammung
 Khalid Boutaïb (* 1987), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Khalid Khannouchi (* 1971), US-amerikanischer Marathonläufer marokkanischer Herkunft
 Khalid Moss (1946–2022), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker

Familienname 
 Adeeb Khalid (* 1964), Islamwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ali Khalid, somalischer Fußballspieler
 Amr Khaled (* 1967), ägyptischer islamischer Fernsehprediger
 Asadullah Chalid, afghanischer Politiker
 Cheb Khaled (* 1960), algerischer Sänger, international bekanntester Vertreter der algerischen Volks- und Populärmusik Raï
 Idham Chalid (1921–2010), indonesischer Kleriker und Politiker
 Khairulhin Khalid (* 1991), singapurischer Fußballspieler 
 Leila Chaled (* 1944), palästinensische Terroristin, Politikerin und PFLP-Aktivistin
 Mahmud Khalid, ghanaischer Regionalminister
 Miraj Khalid (1916–2003), pakistanischer Politiker, Premierminister von Pakistan
 Mohamed Abdel Khaled (* 1951), tunesischer Handballspieler
 Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid (* 1989), malaysischer Badmintonspieler
 Mona Khaled (* 1994), ägyptische Schachspielerin
 Mohamad Nor bin Khalid, bürgerlicher Name des malaysischen Zeichners Lat
 Noraseela Mohd Khalid (* 1979), malaysische Hürdenläuferin
 Rauf Khalid (1957–2011), pakistanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Schauspieler
 Usman Chalid († 2014), pakistanischer General 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname

it:Khalid